Arrabal peut désigner :

Toponymes
au Portugal : Arrabal, paroisse civile de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria et la région Centre.

Patronymes
Fernando Arrabal, dramaturge espagnol né en 1932, établi en France depuis 1955.